Зал Столетия:

 Зал Столетия (1913—1945) — зрительно-спортивный зал во Вроцлаве, объект всемирного наследия ЮНЕСКО.

 США
  — расположен на территории кампуса Аризонского университета в Тусоне, бывший Аудиториум кампуса.
  — исторический общественный зал и здание школы на 105 Пост-роуд в городе Норт-Хэмптоне округа Рокингем, штат Нью-Гэмпшир.
 Зал столетия — достопримечательность Денвера, штат Колорадо.

 Европа
  (1902) — концертно-выставочный зал в округе Бохум-Центр города Бохум, Германия.
  (1963) — концертный зал и конгресс-холл во Франкфурт-на-Майне, Германия.

 Другое
  (1963) — центр исполнительских искусств на 2305 мест в Виннипеге, Манитоба, Канада.